Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nadia Petrova (campionessa)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (finale)
 Nicole Vaidišová (terzo turno)
 Francesca Schiavone (semifinali)
 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (secondo turno)

 Dinara Safina (terzo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Lucie Šafářová (semifinali)
 Marion Bartoli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2006